Вьен — французская фамилия и топоним.

Топоним 
 Вьен — один из округов в регионе Рона — Альпы. Департамент округа — Изер. Супрефектура — Вьен.
 Вьен — коммуна и город во Франции, находится в регионе Рона — Альпы, в департаменте Изер.
 Вьен-1 — кантон в регионе Рона — Альпы, департамент Изер. INSEE код кантона — 3827.
 Вьен-2 — кантон в регионе Рона — Альпы, департамент Изер. INSEE код кантона — 3828.

Носители фамилии 
 Вьен, Жан де (1341—1396) — знаменитый моряк, адмирал Франции.
 Вьен, Жозеф-Мари (1716—1809) — французский художник.
 Ребуль, Мария-Тереза (мадам Вьен) (1728—1806) — французская художница, супруга Жозефа-Мари Вьена.
 Вьен, Тома (1881—1972) — канадский политик.

См. также 
 Вьеннский собор — XV Вселенский собор Римско-католической церкви, проходивший с 16 октября 1311 по 11 мая 1312 в городе Вьен.